Лудвиг I се може односити на
 Луј I, цар Светог римског царства
 Лудвиг I, војвода Баварске, војвода Баварске
 Луј I, војвода од Бурбона
 Лајош I Анжујски, угарски и пољски краљ
 Луис I од Шпаније, краљ Шпаније
 Лудвиг Аугуст од Вителсбаха, краљ Баварске
 Луис I од Португалије